Евграф Петрович Ковалевский:

 Ковалевский, Евграф Петрович (1790—1867) — русский государственный деятель; горный инженер.
 Ковалевский, Евграф Петрович (1865—1941) — политический и общественный деятель.